Amber Barretto (Miami Beach, Flórida, 19 de janeiro de 1978) é uma atriz estadunidense, com ascendência cubana, mais conhecida por seu trabalho no filme Little Monsters e nas séries de televisão Hang Time, All My Children e Judging Amy.

Filmografia

Televisão 
 2005 Cuts como Renee
 2002 Judging Amy como Terri Colonna
 2001 Undressed como Penny
 2000 Get Real como Vanessa
 2000 Hang Time como Kristy Ford
 1988 All My Children como Emily Ann Sago Martin

Cinema 
 2008 Channels como Jullianne
 2006 For Heaven's Sake como Hotel Clerk
 2001 America's Sweethearts como Alison
 1989 Little Monsters como Kiersten

Ligações externas 

 
 

 
 
|}

Atores dos Estados Unidos